Monastero di Sant'Andrea – a Vercelli di cui rimane solo il chiostro nella basilica di Sant'Andrea
 Complesso di Sant'Andrea delle Dame – a Napoli
 Abbazia di Sant'Andrea – a Borzone di Borzonasca

Pagine correlate 
 Badia di Sant'Andrea